Крутин — русская фамилия.

Известные носители 
 Крутин, Виктор Викторович (1951—1999) — советский украинский кинооператор.
 Крутин, Сергей Викторович  (род. 1976) — украинский режиссёр.